Бэйи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бэйи, Доминик (род. 1960) — французский политик, сенатор Франции, член Социалистической партии.
 Бэйи, Филберт (род. 1953) — танзанийский легкоатлет, серебряный призёр Олимпийских игр в беге на 3000 метров с препятствиями.